Herb Salzburga – herb miasta Salzburg
 Herb Salzburga – herb kraju związkowego Salzburg

Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019